Martina Müller (1980) – calciatrice tedesca
 Martina Müller (1982) – tennista tedesca